Проспе́кт Ле́нина — проспект в городе Колпино Колпинского района Санкт-Петербурга. Проходит от бульвара Победы до реки Поповой Ижорки.

Проспект Ленина пересекает два водотока — Советский канал (по Вознесенскому мосту) и Попову Ижорку. После Поповой Ижорки переходит в Колпинское шоссе.

История 
Изначально проспект назывался Царскосе́льским  — по городу Царское Село (ныне Пушкин) так как он ведет именно в ту сторону. В 1924 году, после смерти В. И. Ленина, проспект был переименован в его честь.

Примечательные здания и сооружения 
Нечётная сторона:

 д. 1: бывшие Адмиралтейские Ижорские заводы 
 Ижорский завод
 ООО ПТК «Балтийский Металлургический Союз»
 Отделение почтовой связи № 1 г. Колпино
 Санкт-Петербургский институт машиностроения (филиал)
 д. 5 — ГОУСОШ Центр образования № 170
 д. 17/10 — Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» — Отделение в г. Колпино
 д. 19/3 — Аптека № 111 ГУП «Петербургские Аптеки № 1»
 д. 27 — ГУ Школьный методический кабинет г. пос. Колпино («РМК»)
 д. 33 — Акционерное общество «Банк „Санкт-Петербург“» — Колпинское отделение
 д. 31А — ГОУСОШ Школа № 523 г.пос. Колпино
 д. 49:
 ЖЭС № 4 Колпинского района
 Отдел вселения и регистрационного учета граждан ГУЖА Колпинского района, участок № 4 (ОВиРУГ)
 д. 77 — ГДОУ Детский сад № 34 Колпинского района

Чётная сторона:

 д. 4/19 — Церковь во имя Вознесения Господня (1897—1901, архитектор М. А. Андреев) 
 д. 16/11 литер А — бизнес-центр
 д. 22 — межрайонная инспекция № 20 Федеральной Налоговой Службы РФ по Санкт-Петербургу (ИФНС)
 д. 62А — ГДОУ Детский сад № 9 Колпинского района
 д. 70/18:
 ООО «Жилкомсервис № 1» Колпинского района
 Жилищное Агентство Колпинского района; ГУ (ГУЖА Колпинского района)
 Северо-Западный банк Сбербанка России, Колпинское отделение № 2008/0609
 Центр жилищных субсидий Колпинского района

Транспорт 
 Автобусы: № 192, 196, 325, 336, 337, 337А, 361, 362, 367, 374, 386, 389, 394.
 Маршрутные такси: 220, 220А, 292, 296, 391А, 391Б, 681.
 Ж/д платформы, вокзалы: Колпино (990 м), Ижорский завод (1300 м).

Пересекает следующие улицы 
С востока на запад (по нумерации домов):
 бульвар Победы
 Советский бульвар
 улица Коммуны
 улица Карла Маркса
 Улица Веры Слуцкой
 улица Братьев Радченко
 улица Красных Партизан
 улица Губина
 Фидерная улица
 улица Танкистов

Примечания

Ссылки 
 

Ленина
Улицы, названные в честь Владимира Ленина